Evdokija Rjabuškina – cestista sovietica
 Evgenija Rjabuškina – ex cestista sovietica
 Vera Rjabuškina – ex cestista sovietica